Le nom Gully peut désigner :

Personnes
 William Gully,  vicomte Selby (1835-1909), homme d'État britannique ;
 Gully (1977- ), graffeur français.

Autres
 Gully, série de bande dessinée française des années 1980.
 Gully (Minnesota)